Ли Цзин, или Ли Чин (, пиньинь Lǐ Jīng, английские варианты написания Li Ching / Ching Lee / Li Jing; 8 ноября 1948, Шанхай, Китай — февраль 2018) — гонконгская киноактриса, звезда студии «Shaw Brothers» в конце 1960 — начале 1970-х годов, одна из нескольких актрис студии, получивших титул (постоянно упоминавшийся в титрах и рекламе фильмов) «Королевы азиатского кино», ввиду возраста в момент получения — «Маленькой Королевы» (Baby Queen), а также продюсер нескольких фильмов.

Биография и карьера 
При рождении будущую звезду звали Ли Гоин; она родилась 8 ноября 1948 года, как и ряд других гонконгских актёров этого поколения, в материковом Китае (в Шанхае), младшей в семье с девятью детьми, переехав на свою новую родину в 5-летнем возрасте.

Её карьера с самого начала была привязана к «Shaw Brothers», когда, в возрасте 15 лет, она стала посещать организованные кинокомпанией классы актёрского мастерства. Сыграв несколько ролей второго плана в фильмах с Линдой Линь Дай и Лин Бо, она привлекла внимание менеджеров студии, и уже в 16-летнем возрасте сыграла свою двойную роль в «Фее озера», за которую осенью 1965 года была признана «Лучшей актрисой» на 12-м Азиатско-Тихоокеанском кинофестивале и которой заработала свой королевский титул.

В охват ролей Ли Цзин входили все основные жанры «Shaw Brothers» — драма хуанмэй, уся (в фильмах Чжан Чэ и других режиссёров, в частности, «14 героинь» 1972 года) и выделившиеся позже «кун-фу фильмы», фильмы с современным сюжетом (из которых хорошо известна, например, заглавная роль в «Шаньшань» 1967 года), и даже эротика (которую на студии достаточно активно разрабатывали в 1970-х годах).

В конце 1976 года актриса ушла со студии, однако снялась еще в ряде фильмов в Гонконге и на Тайване, а также сама продюсировала три фильма.

Ли Цзин официально прекратила свою кинокарьеру в 1983 году (приписываемые ей иногда роли в фильмах 1989 и 1995 года принадлежат её тезке). Уже после ухода из кино Ли пережила значительный кризис, отчасти связанный с разрывом с актёром Ти Луном, после чего практически не появлялась на публике и не общалась ни с прессой, ни с коллегами, за исключением режиссёра Хо Мэнхуа.

В последние годы жизни страдала от онкологического заболевания. Умерла зимой 2018 года. 22 февраля 2018 года сильно разложившееся тело бывшей актрисы было найдено в занимаемой ей гонконгской квартире пожарными, вскрывшими жилище по вызову из-за неприятного запаха.

Работы, отмеченные наградами Азиатско-тихоокеанского кинофестиваля 
 «The Mermaid»/«Фея озера» (1964) — призы в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучший звук» (1965).
 «Susanna»/«Шаньшань» (1967) — приз в номинации «Лучший фильм».
 «The Merry Wife» (1972) — приз в номинации «Самая популярная актриса».

Фильмография

Актерские работы

Музыкальные фильмы стиля хуанмэй

Фильмы боевых искусств (уся, кунфу и т. п.)

Исторические драмы

Эротика

Фильмы различных жанров с современным сюжетом

Продюсерские работы 
 1978 — Big Leap Forward (, Dà yuè jìn, Большой скачок вперёд)
 1978 — The Chase (, Zhuī, Погоня)
 1980 — Snake deadly act (, Shé xíng zuì bù, Смертельное движение змеи)

Примечания

Ссылки 

Кинопродюсеры Гонконга